Stany Zjednoczone:
 Aiken – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 hrabstwo Aiken (ang. Aiken County) – w stanie Karolina Południowa

Osoby:
 Conrad Aiken – amerykański pisarz
 Howard Aiken – amerykański pionier informatyki
 Joan Aiken – angielska pisarka

Zobacz też:
 Eiken